«Воровайки» — российская женская группа, работающая в жанре русский шансон. Основатели коллектива — композитор Юрий Алмазов (настоящая фамилия — Надыктов) и продюсер Спартак Арутюнян. Группа известна своими «приблатнёнными» песнями, многочисленными альбомами и скандальным внешним видом. Самим продюсером жанр группы обозначается как «блат-поп».

Состав группы

Временная шкала

Критика 
Группа иногда приводится как пример низкого музыкального вкуса: «те, кто может оценить игру скрипичной группы, вряд ли проявят большой интерес к творчеству ансамбля „Воровайки“».

Группа — первая и единственная, созданная её продюсером Юрием Алмазовым по «классической» схеме поп-групп. Отмечается, что музыка содержит чисто «попсовые» и танцевальные ритмы, а исполнители, в отличие от остальных исполнителей в жанре шансон, хоть в текстах и использовали жаргон, но и не пытались играть голосом, вызывая сочувствие.

Легенда жанра «русский шансон», автор-исполнитель Александр Новиков отметил, что песню «Хоп, мусорок!» явно написал «блатующий ботаник, который никогда не сидел в тюрьме».

Дискография

Студийные альбомы 
 2001 — «Первый альбом»
 2001 — «Второй альбом»
 2002 — «Третий альбом»
 2002 — «Чёрные цветы»
 2003 — «Держи вора!»
 2004 — «Шестой альбом»
 2006 — «Седьмой альбом»
 2006 — «Подруги»
 2007 — «Украденная любовь»
 2009 — «Десятый альбом»
 2009 — «XI альбом»
 2013 — «Московские улочки»
 2018 — «Бриллиантики»
 2019 — «Начало»
 2021 — «Пролетают быстро годы»

Ремиксовые альбомы 
 2002 — «Remix’ы Наколочки»
 2005 — «Воровайки & DJ Вася — Remix’ы»
 2007 — «Акустический альбом»

EP (мини-альбомы) 
 2021 — «С Новым годом!»

Синглы 
 2022 — «Евровидение»
 2022 — «Казанова»

Сборники 
 2003 — «Мачо»
 2005 — «На лазурном берегу (Серия Легенды жанра)»
 2008 — «Роза ветров (Серия Легенды жанра)»
 2010 — «Москва-Торонто»
 2010 — «Танго»
 2011 — «Романсы»
 2011 — «Grand Collection»
 2011 — «Полярная звезда»
 2013 — «Знает только небо»
 2013 — «Дуэты»

Дуэты

Другое 
 2007 — «Два Крыла» (сольный альбом Дианы Теркуловой);
 2008 — «Дуэты» (сольный альбом Яны Павловой-Лацвиевой);
 2009 — «Бутырка & Воровайки» — Две супер-группы в одном альбоме
 2020 — «Ассорти» (сольный альбом Дианы Теркуловой).

Видеография 

Также у группы выпущен DVD с записью концерта группы в Санкт-Петербурге (2003 г.) и DVD с записью концерта в Ликино, Владимирская обл., в ИК-10. (2007 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Яна Счастливцева — Стильные штучки из группы Воровайки, «Вне закона», № 44
 Олег Климов — Шансон спешит на помощь, («Советская Белоруссия» 01.02.2011

Гёрл-группы России
Блатная песня
Исполнители русского шансона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы 2020-х годов
Группы с женским вокалом
Синти-поп